Генна́дий Петро́вич Ше́ршнев (19 сентября 1943 — 4 апреля 1992, Волгоград) — советский футболист, тренер. Мастер спорта СССР.

Карьера 
Родился в с. Осиновик Вышневолоцкого района Калининской области.. Воспитанник ФК «Трактор» из Сталинграда. В этом клубе провёл большую часть своей карьеры. Также выступал за команды «Звезда» (Серпухов) и «Спартак» (Москва).

Окончил Волгоградский институт физкультуры.

После завершения карьеры игрока работал тренером в ФК «Ротор», «Сталь» (Чебоксары), «Торпедо» (Волжский), «Звезда» (Городище).

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Звезда» Серпухов
Игроки ФК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Азамат»
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский
Тренеры ФК «Звезда» Городище
Мастера спорта СССР
Выпускники Волгоградской академии физической культуры